Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2016./17. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad, a sudjelovalo je ukupno 50 klubova.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 3. HNL – Jug 2016./17.
 3. HNL – Zapad 2016./17.
 1. HNL 2016./17.
 2. HNL 2016./17.
 4. rang HNL-a 2016./17.
 5. rang HNL-a 2016./17.
 6. rang HNL-a 2016./17.
 7. rang HNL-a 2016./17.
 Hrvatski nogometni kup 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 3. HNL
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 nogos.info, 3. HNL Istok ljestvica, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 sportnet.hr, 3. HNL Istok 2016./17., pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 soccerway.com, 3. HNL Istok 2016./17., pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 hns-cff.hr, Središte Split, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 sportnet.hr, 3. HNL Jug 2016./17., pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 bsk-zmaj.hr, 3. HNL, ljestvica, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 soccerway.com, 3. HNL Jug 2016./17., pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 hns-cff.hr, Rezultati 3. HNL - Jug 2016./17., 34. kolo, preuzeto 14. lipnja 2017.
 hns-chf.hr, 3. HNL Zapad, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 hns-chf.hr, Središte Rijeka, pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2016./17., rezultati , pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2016./17., ljestvica , pristupljeno 14. lipnja 2017. 
 soccerway.com, 3. HNL Zapad 2016./17., pristupljeno 14. lipnja 2017. 
  

2016-17 
 3